Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 9. Februar 2014 im Skigebiet Rosa Chutor ausgetragen. Die Strecke war 3,495 Kilometer lang. Der Höhenunterschied zwischen Start und Ziel betrug 1.075 Meter.

Die Goldmedaille gewann der Österreicher Matthias Mayer, der eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 99,675 km/h hatte. Silber ging an den Südtiroler Christof Innerhofer aus Italien und der Norweger Aksel Lund Svindal Kjetil Jansrud gewann Bronze.

Ergebnisse

Weblinks 
Ergebnisse

Abfahrt Manner